Bulb kan syfta på

Bulbköl – en typ av fenköl
Bulbstäv – en strömlinjeformad utbuktning av stäven